Julio Pichardo (1990) – calciatore cubano
 Miguel Pardeza Pichardo (1965) – dirigente sportivo ed ex calciatore spagnolo
 Pedro Pablo Pichardo (1993) – triplista cubano naturalizzato portoghese